Suncheon est une ville de Corée du Nord.
 Suncheon est une ville de Corée du Sud.